Topònims:
 Woodville (Alabama)
 Woodville (Califòrnia)
 Woodville (Florida)
 Woodville (Maine)
 Woodville (Mississipí)
 Woodville (Ohio)
 Woodville (Oklahoma)
 Woodville (Texas)
 Woodville (Texas)
 Woodville (Virgínia)
 Woodville (Wisconsin)
 Lewiston Woodville, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 Biografies: Elisabet Woodville (c. 1437 - 1492), reina consort del rei Eduard IV d'Anglaterra.